Новгородське — село, Сумська область, Охтирський район, Боромлянська сільська громада
Новгородське — колишня назва селища міського типу Нью-Йорк, Донецька область, Бахмутський район, Торецька міська громада